Rocé, gemeente in Frankrijk
Roče, plaats in Slovenië